Aschot II. ist der Name folgender Personen:

*Aschot II. (Armenien) (der Eiserne), König von Armenien 914 bis 928
Aschot II. (Kuropalat) (nach 897–954), Kuropalates von Kartli-Iberien